Gralewo bezeichnet Dörfer in Polen:

 Gralewo (Międzychód), ein Dorf der Gmina Międzychód in der Woiwodschaft Großpolen, bis 1945 Grolewo, Kreis Birnbaum, Posen
 Gralewo (Płośnica), ein Dorf der Gmina Płośnica in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Grallau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Gralewo (Santok), ein Dorf der Gmina Santok in der Woiwodschaft Lebus, bis 1945 Gralow, Kreis Landsberg/Warthe, Brandenburg

Siehe auch:
 Gralewo-Stacja
 Nowe Gralewo
 Stare Gralewo